Черрето-Лациале () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

Население составляет 1156 человек (2008 г.), плотность населения составляет 98 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 20. Телефонный код — 0774.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Сивриё (Франция, с 1998)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunecerretolaziale.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики